

Codici 
 HUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huehuetenango (Guatemala)

Persone 
 Adolphe Hug (1923) – ex calciatore svizzero, di ruolo portiere
 Daniel Hug (1884-1918) – calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Gary Hug (...) – astronomo statunitense
 Reto Hug (1975) – triatleta svizzero
 Tim Hug (1987) – combinatista nordico svizzero

Altri progetti